El príncipe Jorge Guillermo (Palacio de St. James,  - Palacio de Kensington, ) fue un príncipe inglés, segundo hijo varón del futuro Jorge II de Gran Bretaña y su esposa Carolina de Brandeburgo-Ansbach, quienes en el momento del nacimiento de Jorge Guillermo aún eran príncipes de Gales. Jorge Guillermo murió cuando solamente tenía tres meses de nacido.

Biografía 
Jorge Guillermo nació el 13 de noviembre de 1717 en el palacio de St. James, en Londres. Su padre era Jorge, príncipe de Gales, hijo del rey Jorge I mientras que su madre era Carolina de Brandeburgo-Ansbach, hija de Juan Federico, Margrave de Brandeburgo-Ansbach. Veintiséis días después de su nacimiento, fue bautizado en el palacio de St James por el obispo de Londres John Robinson. Sus padrinos fueron su abuelo el rey, el duque de Newcastle (Lord Chambelán de la Casa del Rey) y Diana Beauclerk, duquesa de St Albans.

Su bautismo originó una disputa familiar. Los padres del niño quisieron llamarlo Luis y que sus padrinos fueran Sofía Dorotea de Hannover, reina de Prusia y Ernesto Augusto, duque de York. Sin embargo, el rey eligió los nombres de Jorge Guillermo y siguiendo la costumbre, designó al duque de Newcastle, el Lord Chambelán, como uno de los padrinos del bautismo. Durante el mismo el príncipe de Gales, a quien no le gustaba Newcastle, lo insultó y este lo malinterpretó como un reto a un duelo. Esto ocurrió debido a que el príncipe agitó su puño contra el duque y le dijo: "Usted es un sinvergüenza, pero volveré a encontrarte fuera!" (You are a rascal, but I shall find you out!), sin embargo este al parecer escuchó "voy a pelear contigo!" (I shall fight you!).

Debido a esto, el príncipe de Gales fue desterrado de la corte, y junto a la princesa de Gales se trasladó a Leicester, mientras que sus hijos permanecieron bajo el cuidado del rey. Carolina, debido a la separación, cayó enferma y se desmayó durante una visita secreta a sus hijos que realizó sin la aprobación del rey. En enero de 1718, el Rey cedió y permitió a Carolina visitar a sus hijos sin restricción alguna. Al mes siguiente, el príncipe Jorge Guillermo cayó enfermo, y el Rey permitió tanto a su padre como a su madre visitarlo en el palacio de Kensington sin ninguna condición.

Cuando Jorge Guillermo murió, tanto el príncipe como la princesa de Gales culparon al monarca de su prematura muerte, sin embargo un examen post-mortem demostró que la causa del deceso fue un pólipo en el corazón y no la separación de su madre como los príncipes argumentaban.

Tratamiento 
 13 de noviembre de 1717 - 17 de febrero de 1718: Su Alteza Real el príncipe Jorge Guillermo.

Ancestros

Notas

Referencias

Bibliografía 
 
 

Casa de Hannover
Príncipes de Reino Unido